Okręty US Navy o nazwie USS "Hawaii", pochodzącej od Hawajów:
 Pierwszy "Hawaii" (CB-3) był trzecim wielkim krążownikiem typu Alaska, który został zwodowany, ale nie wszedł nigdy do aktywnej służby.
 Drugi "Hawaii" (SSN-776) jest trzecim okrętem podwodnym typu Virginia, który wszedł do służby w 2007 roku.

Hawaii